Under Wraps — п'ятнадцятий студійний альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 7 вересня 1984 року.

Композиції 
 Lap of Luxury" (Anderson — 3:35
 Under Wraps #1 — 3:59
 European Legacy — 3:23
 Later, That Same Evening — 3:51
 Saboteur — 3:31
 Radio Free Moscow — 3:40
 Astronomy — 3:38
 Tundra — 3:41
 Nobody's Car — 4:08
 Heat — 5:37
 Under Wraps #2 — 2:14
 Paparazzi — 3:47
 Apogee — 5:28
 Automotive Engineering — 4:05
 General Crossing — 4:02

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, барабани, вокал
 Пітер-Джон Веттес — гітара
 Дейв Пегг — бас-гітара

Джерела 
 Under Wraps  allmusic
 Under Wraps  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
Вересень 1984